Казахстан принимает участие в Универсиадах начиная с 1993 года.

Всего Казахстан на Универсиадах выиграл 186 медалей: 106 в летних видах спорта и 80 в зимних.

Казахстан проводил Зимнюю Универсиаду 2017 года в городе Алматы.

Домашние Универсиады

Медальный зачёт

Медали на летних Универсиадах

Медали на зимних Универсиадах

См. также 
 Казахстан на Олимпийских играх
 Казахстан на Паралимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Сайт зимней Универсиады 2015 в Штрбске-Плесо/Осрблье 
 Сайт зимней Универсиады 2015 в Гранаде